

Viadrina (uniwersytet)

Frankfurt nad Odrą 
 Europejski Uniwersytet Viadrina (niem. Europa-Universität Viadrina) we Frankfurcie nad Odrą (założony 1991)
 Uniwersytet Viadrina (łac. Universitas literarum Viadrina, niem. Brandenburgische Universität Frankfurt) we Franfurcie nad Odrą (1506–1811)

Wrocław 
 wczesna nazwa Uniwersytetu Wrocławskiego po 1811, tj. po połączeniu frankfurckiego Uniwersytetu Viadrina z wrocławską Akademią Leopoldyńską: 
 oficjalna, łac. Universitas litterarum Viadrina Vratislaviensis
 nieoficjalna, łac. Academia Viadrina Vratislaviensis 
 skrócona, z łac. Viadrina (używana w wielu językach)

Viadrina (euroregion) 
 Euroregion Pro Europa Viadrina z siedzibą w Dobroszynie koło Kostrzyna nad Odrą (utworzony 1993)